His Family Tree – cortometraggio del 1917 diretto da Allen Curtis
His Family Tree – film del 1935 diretto da Charles Vidor